

Patronymes 
Boutourline (masculin ; ) ou Boutourlina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Borissovitch Boutourline (1694-1767), général et homme politique russe,
 Dmitri Petrovitch Boutourline (1790-1849), général, homme politique et historien russe,
 Sergueï Boutourline (1872-1938), ornithologiste russe.

Patronyme russe